Flattinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Flattinger (* 1952), österreichischer Grafik-Designer
 Hubert Flattinger (* 1960), österreichischer Autor, Kinderbuchautor, und Illustrator